Garci López de Padilla (pierwszy)
 Garci López de Padilla (drugi)

Zobacz też